Scout steht für:
 Scout, englischer Begriff für einen Soldaten der Spähaufklärung
 Scout Movement als Pfadfinder
 Scout (Sport), im Profisport eine Person, die Spieler oder gegnerische Mannschaften beobachtet
 Literaturscout, Kundschafter für die Verlagsbranche in der Literaturszene
 Trendscouting und Coolhunting für kommende Trends

Scout, namentlich:
 Scout (Schulranzen), eine Schulranzenmarke
 Scout (Lego), ein programmierbarer Legostein
 Scout Records, ein deutsches Plattenlabel
 Scout, ein Geländewagenmodell des US-amerikanischen Herstellers International Harvester, siehe International Harvester Scout
 Scout (Panzerspähwagen), leichter US-amerikanischer Spähwagen
 Scout (Rakete), US-amerikanische Trägerrakete
 Steyr Scout, ein Gewehr von Steyr Mannlicher
 Westland Scout, englischer Hubschraubertyp
 Scout (Automarke), ehemalige britische Automarke
 International Harvester Scout, ehemaliges US-amerikanisches Geländewagenmodell

Siehe auch:
 Scout24, verschiedene Unternehmen
 Der Scout